Граммофо́н (от  «запись» +  «звук») — прибор для воспроизведения звука с граммофонной пластинки.

Особенности 
Граммофон является видоизменением фонографа, независимо изобретённого в 1877 году Шарлем Кро и Томасом Эдисоном. Эмиль Берлинер, ознакомившись с работами Кро, решил вместо цилиндров для записывания и воспроизведения звуков использовать диски. Берлинер назвал новое устройство «граммофоном», 26 сентября 1887 года подал заявку и 8 ноября получил патент US372786A. Грампластинки первоначально изготовлялись из эбонита, затем — шеллака. Первая в мире грампластинка была цинковой. Резец, прикреплённый через поводок к вибрирующей, воспринимающей звуки мембране, наносит на лаковом диске (изначально — на слое сажи, затем — воска) модулированный спиральный след, который при тиражировании переносится на пластинку. При вращении диска посредством пружинного механизма граммофонная игла движется по спирали диска и вызывает соответствующие колебания вибрирующей пластинки. Основное преимущество граммофона над фонографом — поперечная запись, обеспечивающая снижение искажений в десятки раз, а также более громкий звук (уже в первых моделях — в 16 раз, или на 24 дБ). Вкупе с лёгкостью тиражирования записей это обеспечило быструю победу граммофона над фонографом.

В 1895 году основана «Berliner’s Gramophone Company» — для производства грампластинок.

В 1904—1906 годах усовершенствование граммофона позволило достигнуть достаточно чистой передачи музыкального звучания пьес, как вокальных, так и инструментальных. Изготовление граммофонов сделалось мощной самостоятельной отраслью в США и Европе, включая Россию. 

В 1907 году французская фирма «Патэ», которая выпускала свои граммофоны под названием «Патефон», представляет портативный граммофон с рупором, спрятанным внутри корпуса, впоследствии именно за этой конструкцией закрепилось в Советском Союзе название патефон. 

В 1925 году Берлинер совместно с RCA создаёт первую в мире серийную модель электрофона. Изготовление пластинок (дисков) разнообразного репертуара (пьесы в исполнении музыкальных виртуозов и выдающихся певцов) выделилось в особую отрасль промышленности. В 1927 году на экраны вышел первый в мире звуковой кинофильм «Певец джаза», фонограмма которого воспроизводилась по системе «Вайтафон» с граммофонной пластинки. Технология использовалась в кинематографе несколько лет до распространения оптической звукозаписи.

С середины 1950-х годов граммофоны и патефоны окончательно уступили место электрофонам, в СССР — с начала 1970-х.

См. также 
 Фонограф
 Патефон
 Электрофон
 Радиола
 Вайтафон

 Музей граммофонов и фонографов

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Техническая энциклопедия в 26 томах — 1927—1934

Ссылки 

 
 Коллекция старинных граммофонов
 Коллекция современных граммофонов-реплик

Звуковоспроизводящая аппаратура
Грампластинка